Дубки — посёлок в Переславском районе Ярославской области России. Входит в состав Рязанцевского сельского поселения.

Расположен в 17 км к востоку от города Переславль-Залесский и в 4,5 км к западу от ж.-д. станции Рязанцево. Вблизи посёлка проходит автодорога Переславль-Залесский — Владимир.

История 
В 1968 г. указом президиума ВС РСФСР поселок при учхозе «Дружба» переименован в Дубки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района